Montorso Vicentino – comune italiano in Veneto
Montorso – ex-comune italiano, attuale frazione di Sant'Angelo a Cupolo in Campania
Montorso – frazione del comune sloveno di Longatico nella Slovenia centrale

Pagine correlate 
Montorsi